Liewehr ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Liewehr (1896–1985), Slawist 
 Florian Liewehr (1945–2014), österreichischer Kammerschauspieler, Burgschauspieler
 Fred Liewehr (1909–1993), österreichischer Kammerschauspieler